MGR ( — «Горчичный газ и розы») — сольный проект гитариста группы «Isis» — . Альбомы записаны на лейблах «» и «».

Композиции являются большей частью инструментальными, создающими меланхолическую, а порой и гнетущую атмосферу.

Альбомы 
 22 марта 2006 — Nova Lux CD
 июль 2006 — M.G.R. vs. SirDSS — Impromptu (CD-Экспромт)
 ноябрь 2007 — Wavering on the Cresting Heft CD/LP
 26 января 2009 — MGR y Destructo Swarmbots — Amigos de la Guitarra

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 MGR на MySpace
 MGR на allmusic

Обзоры 
 
 
 
 
 
 
 

Музыканты в стиле эмбиент
Группы построка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году